Teir är ett släktnamn som förekommer i det svenska Finland:

 Barbro Teir (f. 1963), finlandssvensk journalist
 Grels Teir (1916–1999), finländsk politiker och statstjänsteman
 Harald Teir (1914–1992), finländsk läkare
 Tor-Erik Teir (1908–1988), finländsk bankman
 Philip Teir (f. 1980), finlandssvensk journalist och författare

Svenska efternamn
Efternamn i Finland